Hermann Neef ist der Name folgender Personen:

* Hermann Neef (Politiker) (1904–1950), deutscher Politiker (NSDAP), MdR
 Hermann Neef (Musikwissenschaftler) (1936–2017), deutscher Musikwissenschaftler